Меланхтон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Меланхтон, Уильямс Якобус (1855—1937) — американский пресвитерианский священник, теолог и педагог.
 Меланхтон, Филипп (1497—1560) — немецкий гуманист, теолог и педагог, евангелический реформатор, систематизатор лютеранской теологии, сподвижник Лютера.

См. также 
 Мелантон